Lochotín bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Lochotín (Hradiště), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary
 Lochotín (Pilsen), Stadtviertel von Pilsen